

Бовіль () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна
 Бовіль () — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна

Бовіль — громада в кантоні Берн